Chinn peut faire référence à : 
 Nicky Chinn (né en 1945), auteur-compositeur et producteur de musique britannique.
 Phyllis Chinn (née en 1941), mathématicienne américaine.
 Simon Chinn, producteur britannique de films et de documentaires.

  (1930–2000), acteur guyanais.
  (1956-), animateur de radio et historien britannique.
 , actrice américaine.
  (1964-), animateur de télévision néo-zélandais.
  (1937–2018), glaciologue, géologue et météorologue néo-zélandais.